Gian Giacomo Dalmasso (1907-1981) – fumettista, umorista e militare italiano. 
 Gianfranco Dalmasso (n. 1943) – filosofo italiano.
 Giovanni Dalmasso (1886-1976) –  agronomo italiano.